Municipio de Rush Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rush Lake (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Pierce.
 Municipio de Rush Lake (condado de Palo Alto, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Palo Alto.
 Municipio de Rush Lake (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.